Катценельнбоген () — название географических объектов.
 Катценельнбоген — город в Германии.
 Катценельнбоген — община в Германии.
 Катценельнбоген — графство, существовавшее в 1095—1479 гг.

См. также 
 
 Каценелинбойген